|-
| (8801) Nugent ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8802) Negley ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8803) Kolyer ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8804) Eliason ||  || 5 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (8805) Пётрпетров (Petrpetrov) ||  || 22 октября 1981 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8806) Фетисов (Fetisov) ||  || 22 октября 1981 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8807) Schenk ||  || 24 октября 1981 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (8808) Luhmann ||  || 24 октября 1981 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (8809) Роверсимонако (Roversimonaco) ||  || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8810) Johnmcfarland ||  || 15 мая 1982 || Паломар || Элеанор Хелин,  Юджин Шумейкер
|-
| (8811) Waltherschmadel ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (8812) Кравцов (Kravtsov) ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (8813) Левиафан (Leviathan) ||  || 29 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8814) Rosseven || 1983 XG || 1 декабря 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8815) Deanregas || 1984 DR || 23 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8816) Гамов (Gamow) ||  || 17 декабря 1984 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (8817) Roytraver ||  || 13 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (8818) Германбонди (Hermannbondi) ||  || 5 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8819) Крисбонди (Chrisbondi) ||  || 14 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8820) Anjandersen || 1985 VG || 14 ноября 1985 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|  ||  || 23 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8822) Шурянка (Shuryanka) ||  || 1 сентября 1987 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|  ||  || 24 ноября 1987 || Андерсон-Меса || S. W. McDonald
|-
| (8824) Genta || 1988 BH || 18 января 1988 || Кусиро || М. Мацуяма, К. Ватанабэ
|-
| (8825) 1988 MF || 1988 MF || 16 июня 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8826) Корневиль (Corneville) ||  || 13 августа 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (8827) Кольвиц (Kollwitz) ||  || 13 августа 1988 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 10 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8829) Buczkowski ||  || 14 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (8830) 1988 VZ || 1988 VZ || 7 ноября 1988 || Yatsugatake || Ё. Кусида, М. Иноуэ
|-
| (8831) Брендстрём (Brandstrom) ||  || 2 февраля 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (8832) Altenrath ||  || 2 марта 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8833) Ацер (Acer) || 1989 RW || 3 сентября 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (8834) Анакардиум (Anacardium) ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8835) Аннона (Annona) ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8836) Aquifolium ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8837) Лондон (London) ||  || 7 октября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 29 октября 1989 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|-
| (8839) Новичкова (Novichkova) ||  || 24 октября 1989 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (8840) 1989 WT || 1989 WT || 20 ноября 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 2 марта 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8842) 1990 KF || 1990 KF || 20 мая 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (8843) 1990 OH || 1990 OH || 22 июля 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 24 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8845) 1990 RD || 1990 RD || 14 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 13 сентября 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8847) Хух (Huch) ||  || 12 октября 1990 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
|  ||  || 12 ноября 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8849) Брайтон (Brighton) ||  || 15 ноября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8850) Бигнония (Bignonia) ||  || 15 ноября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8851) 1990 XB || 1990 XB || 8 декабря 1990 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (8852) Буксус (Buxus) ||  || 8 апреля 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8853) Gerdlehmann ||  || 9 апреля 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (8854) 1991 HC || 1991 HC || 16 апреля 1991 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (8855) Мива (Miwa) || 1991 JL || 3 мая 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
| (8856) Целаструс (Celastrus) ||  || 6 июня 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8857) Церцидифиллум (Cercidiphyllum) ||  || 6 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8858) Корнус (Cornus) ||  || 6 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 9 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8860) Rohloff ||  || 5 октября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
| (8861) Jenskandler ||  || 3 октября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
| (8862) Такаюкиота (Takayukiota) || 1991 UZ || 18 октября 1991 || Такане || С. Отомо
|-
|  ||  || 31 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8864) 1991 VU || 1991 VU || 4 ноября 1991 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (8865) Якиимо (Yakiimo) || 1992 AF || 1 января 1992 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (8866) Танегасима (Tanegashima) || 1992 BR || 26 января 1992 || Kagoshima || М. Мукаи, М. Такэиси
|-
| (8867) Tubbiolo ||  || 29 января 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (8868) Hjorter ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8869) Olausgutho ||  || 6 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8870) фон Цейпель (von Zeipel) ||  || 6 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8871) Сванберг (Svanberg) ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8872) Эбенум (Ebenum) ||  || 4 апреля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 21 октября 1992 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (8874) Showashinzan ||  || 16 октября 1992 || Китами  || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8875) Fernie ||  || 22 октября 1992 || Паломар || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 23 ноября 1992 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (8877) Rentaro ||  || 19 января 1993 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8881) Prialnik ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8882) Скаэтамура (Sakaetamura) ||  || 10 января 1994 || Китами  || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8883) Миядзакихаяо (Miyazakihayao) ||  || 16 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 12 февраля 1994 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (8885) Сетте (Sette) ||  || 13 марта 1994 || Азиаго || М. Томбелли, В. Горетти
|-
| (8886) Elaeagnus ||  || 9 марта 1994 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (8887) Scheeres ||  || 9 июня 1994 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8888) Тарталья (Tartaglia) ||  || 8 июля 1994 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (8889) Mockturtle || 1994 OC || 31 июля 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8890) Монтень (Montaigne) ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8891) Ирокава (Irokawa) ||  || 1 сентября 1994 || Китами  || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8892) Какогава (Kakogawa) ||  || 11 сентября 1994 || Minami-Oda || Т. Номура, М. Сугано
|-
| (8893) 1995 KZ || 1995 KZ || 23 мая 1995 || Каталина || Тимоти Спар
|-
| (8894) 1995 PV || 1995 PV || 2 августа 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8895) Nha || 1995 QN || 21 августа 1995 || JCPM Sapporo || К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 24 августа 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8897) Defelice || 1995 SX || 22 сентября 1995 || Стронконе || - 
|-
| (8898) Linnaea ||  || 29 сентября 1995 || Golden || G. P. Emerson
|-
| (8899) Hughmiller ||  || 22 сентября 1995 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (8900) AAVSO ||  || 24 октября 1995 || Sudbury || Деннис ди Сикко
|}